Het verplaatsen van een (groot) gewicht, bijvoorbeeld met behulp van een kruiwagen, steekwagen of bagagelorrie. Iemand die beroepsmatig bagage van reizigers draagt, wordt een kruier genoemd.
 Kruien (garnalen), de verwerking van garnalen.
 Kruien (windmolen), het draaien van het wiekenkruis van een windmolen zodat het 'in de wind' staat gericht
 Kruiend ijs, een laag (dooiend) ijs die beweegt onder invloed van de wind